Lubrich ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lubrich (1888–1971), deutscher Organist und Komponist
 Oliver Lubrich (* 1970), deutscher Literaturwissenschaftler und Philologe